Айзенберг () — город в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Доннерсберг. Подчиняется управлению Айзенберг (Пфальц). Население составляет 9365 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 18,73 км². Официальный код — 07 3 33 019.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца